.577 (0.577; 0,577) — начала названий четырёх патронов:
 .577 Snider — винтовочного (Великобритания, 1867 год);
 .577/450 Martini-Henry — винтовочного (Великобритания, 1871 год);
 .577 Nitro Express — охотничьего (Великобритания, 1898 год);
 .577 Tyrannosaur — винтовочного (США, 1993 год).